Monnieria
 Maricotinha (álbum)

Desambiguação